Домброва-Гурнича  () — железнодорожная станция в городе Домброва-Гурнича, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 1 платформу и 2 пути.

Станция построена в 1859 году, когда эта территория была в составе Царства Польского.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 

Железнодорожные станции, открытые в 1859 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве
Транспорт в Домброва-Гурниче